Ошмянка — річка в Гродненській області, ліва притока Вілії, Білорусь
 Ошмянка — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан, Росія

Див. також 
 Ошмяни